Лос Оливос, Гранха има више значења:

 Лос Оливос, Гранха (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Оливос, Гранха (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Оливос, Гранха (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Оливос, Гранха (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику